Papp Árpád (1861–1882) festőművész
 Papp Árpád (1896–?) labdarúgó-játékvezető
 Papp Árpád (1937–2010) költő, műfordító, irodalomtörténész